Луазе́ль ( или Loysel) — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Луазель, Антуан (1536—1617) — выдающийся французский юрист, выработавший свод французского обычного феодального права.
 Луазель, Гюстав (1864—1933) — французский зоолог.
 Луазель, Катти (1968—) — французская актриса.
 Луазель, Режи (1951—) — французский художник, автор комиксов.

Художественная литература
 Эдуар Луазель (Édouard Loisel) — один из двух главных персонажей романа «Deux Hommes» Жоржа Дюамеля.
 Матильда Луазель (Mathilde Loisel) — один из персонажей рассказа Ги де Мопассана «Ожерелье»